Todd Woodbridge besegrade Greg Rusedski med 6-4, 6-2 i finalen och vann singelspelet vid International Tennis Championships 1995. Luiz Mattar var regerande mästare.

Seedning

  Magnus Larsson (Första omgången)
  Thomas Enqvist (Kvartsfinal)
  David Wheaton (Andra omgången)
  Mark Woodforde (Semifinal)

 Brett Steven ''(Kvartsfinal) 
 Greg Rusedski ''(Final) 
 Jonathan Stark ''(Andra omgången) 
 Javier Frana ''(Semifinal)

Lottning

Finalmatcher

Sektion 1

Sektion 2

Externa länkar
Lottning

Sportåret 1995
ATP-touren